Micheline Bourday, née Micheline Rouyat le  à Paris et morte le  à Ville-d'Avray (Hauts-de-Seine), est une actrice française ;
 Simone Bourday, de son vrai nom Simone Edmonde Lourdelet, née le  au Raincy, morte le  à Paris, est une actrice française.
Patronyme français